Золотокрылый манакин () — вид птиц монотипического рода Masius семейства манакиновых
 Мазиус, Герман () — немецкий педагог